Санто Доминго дел Чарко Ларго има више значења:

 Санто Доминго дел Чарко Ларго (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго дел Чарко Ларго, Анселмо Рејес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику